Де-Мойн — многозначный термин.

 Де-Мойн — город, столица штата Айова.
 Де-Мойн — город в штате Вашингтон.
 Де-Мойн — город в штате Нью-Мексико.
 Де-Мойн — крейсер ВМС США (:en:USS Des Moines (CA-134)), головной корабль класса.
 Де-Мойн — округ в штате Айова.
 Де-Мойн — река в США, приток Миссисипи.
 Де-Мойн — тауншип в округе Джексон, Миннесота, США.

См. также 
 Де-Мойн-Ривер